Great Waldingfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Waldingfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk